Brennereiweg 1 bezeichnet:

 Brennereiweg 1 (Fincken), denkmalgeschütztes Gebäude in der Gemeinde Fincken, Mecklenburg-Vorpommern
 Brennereiweg 1 (Northen), denkmalgeschütztes Gebäude im Stadtteil Northen, Stadt Gehrden, Niedersachsen